Die Gauliga Hessen 1935/36 war die dritte Spielzeit der Gauliga Hessen im Fußball. Vorjahresmeister FC Hanau 93 und Borussia Fulda setzten sich bereits frühzeitig vom Feld ab und lieferten sich einen bis zum letzten Spieltag spannenden Kampf um die Meisterschaft, die sich schließlich der Titelverteidiger mit einem 3:1 über Rothenditmold am Schlusstag und damit einem Punkt Vorsprung im Endklassement sicherte. Wie schon im Vorjahr kam Hanau 93 in der Endrunde um die deutsche Meisterschaft nicht über die Vorrunde hinaus. Die Abstiegsränge belegten der SV Kurhessen Kassel und der SV 06 Bad Nauheim, aus den Bezirksklassen stiegen zur Runde 1936/37 KEWA Wachenbuchen und SpVgg Niederzwehren auf.

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde

Gruppe A

Gruppe B

Quellen 
 
 
 Gauliga Mittelrhein 1935/36 bei http://www.claudionicoletti.eu/

1935
Fußballsaison 1935/36